Šehović ist der Familienname folgender Personen:

 Meris Šehović (* 1991), luxemburgischer Politiker
 Sead Šehović (* 1989), montenegrinischer Basketballspieler
 Suad Šehović (* 1987), montenegrinischer Basketballspieler